Hatillo pueblo viejo était la plus grande mine d'or du monde au début du . Elle est située sur l'île d'Hispaniola, dans la province Sánchez Ramírez de l'actuelle République dominicaine, découverte en 1492 par Christophe Colomb. Elle se trouve dans la vallée du Cibao qui est parsemée de nombreuses villes fortifiées, dont Cotui (qui s’appelait à l’époque Las Minas), qui protégeaient ces grandes mines d'or et d'argent à ciel ouvert.

L'exploitation minière de l’époque coloniale espagnole est connue par les écrits de Bartolomé de las Casas. La ville de Cotui a été fondée en 1505, jusqu'à côté de la mine, par Rodrigo Mejía de Trujillo, sous l'ordre du gouverneur espagnol Nicolás de Ovando. L'énorme gisement de roches volcaniques, minéralisées sous l'action de l'air et des bactéries, contient du cuivre, du zinc, de l'argent et de l'or.

Les collines de Pueblo Viejo Cotui sont les plus grandes mines à ciel ouvert du monde, de par leur superficie. Le minerai ne pouvant être exploité complètement par les Espagnols, faute de techniques d'amalgation suffisantes, une partie est restée sur place, amenant le groupe minier américain Barrick Gold a relancer l'exploitation, puis à investir 375 millions de dollars en 1999 pour vérifier que ses installations sont en conformité avec les normes environnementales.

Références 

Géographie de la République dominicaine
Histoire de l'Amérique
Hatillo pueblo viejo